Ain Aicha kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Ain Aicha (ort), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Aïn Aïcha (källa i Marocko), Oriental, 
 Ain Aicha (kommun), Taza-Al Hoceïma-Taounate, Taounate, 

Robotskapade Marockoförgreningar